Atbaszy – miejscowość w Kirgistanie
 Atbaszy – rzeka w Kirgistanie
 Atbaszy – kotlina w Kirgistanie
 Atbaszy – pasmo górskie w Kirgistanie
 rejon Atbaszy – rejon w Kirgistanie, w obwodzie naryńskim